Югович: — фамилия. Известные носители:

 Югович, Александр Иосифович (1842—1925) — российский инженер
 Югович, Владимир (род. 1969) — югославский футболист
 Югович, Игор (род. 1989) — хорватский футболист
 Югович, Радислав (1915—1943) — югославский военнослужащий Королевской сухопутной армии и Народно-освободительной армии Югославии, Народный герой Югославии.